Villa de la Paz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villa de la Paz (kommun), San Luis Potosí, 
 Villa de la Paz, Hidalgo, ort, Ixmiquilpan,